Джон Фицалан (; ок. 1223 — 1267) — лорд Клан и Освестри, 6-й граф Арундел.

Биография 
Сын Джона Фицалана, лорда Клана и Освестри, и Изабеллы д’Обиньи, дочери Уильяма д’Обиньи, 3-го графа Арундел. В 1243 году, после смерти брата Изабеллы, бездетного Хью д’Обиньи, 5-го графа Арундел, его владения были разделены между детьми его четырёх сестёр. Джону Фицалану достался главный приз — титул графа Арундел, хотя при жизни он его не использовал.

В 1257 году валлийский лорд Гвенвинвин ап Оуайн, правитель южноуэльского королевства Поуис, обратился к Джону за помощью в борьбе с Лливелином Великим, правителем другого уэльского королевства, Гвинеда. Джон, в числе других английских лордов, откликнулся на эту просьбу и был разбит Лливелином в сражении при Кимеро.

В 1258—1260 годах он был одним из основных английских командиров в Шропшире и неоднократно ввязывался в столкновения с валлийцами.

Когда в начале 60-х годов вспыхнул конфликт короля Генриха III с баронами, Джон Фицалан колебался между сторонами, но в итоге примкнул к королю, сражался на его стороне в битве при Льюисе и был взят в плен вместе с Генрихом III и его сыном.

Брак и дети 
Джон Фицалан был женат на Мод де Вердун, дочери Теобальда ле Боттилера, 2-го лорда-батлера Ирландии, и Рогезы де Вердун. От этого брака имел одного сына:
 Джон Фицалан (1246—1272), 7-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри; был женат на Изабелле Мортимер, дочери Роджера Мортимера и Мод де Браоз.

Родословная

Ссылки 
 
 Генеалогия дома Арундел на сайте Мирослава Марека 
 Сайт The Peerage.com. 

Джон
6
Правители Европы XIII века
Главные кравчие Англии